Rezultati Prvenstva Anglije 1931 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Sidney Wood je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
  Jean Borotra (Polfinale)
  Henri Cochet (Prvi krog)
  Frank Shields (Finale)
  Christian Boussus (Četrti krog)
  Fred Perry (Polfinale)
  Bunny Austin (Četrtfinale)
  Sidney Wood (Prvak)
  Džiro Sato (Četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 
 

Moški posamično
1931